Брейк-данс:
 Брейк-данс — уличный танец, одно из течений хип-хоп культуры.
 «Брейк-данс» — американская музыкальная комедия Джоэла Силберга, вышедшая в 1984 году.
 «Брейк-данс 2: Электрическое Бугало» — американский музыкальный фильм 1984 года режиссёра Сэма Фёрстенберга.